Barbas-de-raposa é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Agrostis castellana
 Agrostis truncatula subsp. truncatula